Бейбарс:

 Персоналии
 Бейбарс I (1223 или 1225—1277) — мамлюкский султан Египта и Сирии (1260—1277) из династии Бахритов.
 Бейбарс II (ум. 1310) — мамлюкский султан из династии Бахритов, правил в 1309 году.

 Другое
 Бейбарс — арабский эпос
 Бейбарс — фильм (1989) по мотивам повести Мориса Симашко «Емшан»

См. также 
 Мечеть Бейбарса